Titaguas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Titaguas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Titaguas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar